Юодинас () — литовский топоним:

 Юодинас — село в Швянчёнском районе.
 Юодинас — озеро в Швянчёнском районе.